Göksu (türkisch „blaues Wasser“) bezeichnet:

 Göksu (Name), türkischer Personenname (mit Namensträgern)

Flüsse in der Türkei:
 Göksu (Antalya), mündet bei Antalya ins Mittelmeer
 Göksu (Euphrat), rechter Nebenfluss des Euphrat in Adıyaman (Südtürkei)
 Göksu (Mittelmeer), bekannt als Sterbeort Kaiser Friedrichs I. Barbarossa
 Göksu (Sakarya), ein Nebenfluss des Sakarya Nehri
 Göksu (Seyhan), einer der beiden Quellflüsse des Seyhan
 Göksu (Tigris), rechter Nebenfluss des Tigris